Die Englisch-Gruß-Kapelle ist ein Bauwerk zu Ehren des Englischen Grußes in
 Trier: Neustraße 63: „Zum englischen Gruß“, Mitte des 18. Jahrhunderts, Architekt Johann Kuhn
 am südöstlichen Ortsrand von Kirchheim in Schwaben an der Straße nach Spöck: Englisch-Gruß-Kapelle (Kirchheim) von 1605
 Brig-Glis: von 1647 an der alten Straße von Glis nach Brig; Fresko von Alfred Grünwald

Siehe auch 
 Verkündigungskapelle

!